|-
| (42001) 2000 YW46||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42002) 2000 YU47||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42003) 2000 YJ48||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42004) 2000 YJ49||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42005) 2000 YW49||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42006) 2000 YA50||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42007) 2000 YG50||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42008) 2000 YJ50||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42009) 2000 YM50||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42010) 2000 YX58||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42011) 2000 YS59||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42012) 2000 YC60||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42013) 2000 YL61||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42014) 2000 YM61||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42015) 2000 YM65||||16 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (42016) 2000 YZ68||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42017) 2000 YU72||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42018) 2000 YK78||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42019) 2000 YE79||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42020) 2000 YP79||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42021) 2000 YJ80||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42022) 2000 YS81||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42023) 2000 YW81||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42024) 2000 YX82||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42025) 2000 YL84||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42026) 2000 YF86||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42027) 2000 YL86||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42028) 2000 YT88||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42029) 2000 YV88||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42030) 2000 YA89||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42031) 2000 YJ89||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42032) 2000 YV89||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42033) 2000 YH95||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42034) 2000 YD96||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42035) 2000 YG96||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42036) 2000 YP96||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42037) 2000 YQ96||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42038) 2000 YO97||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42039) 2000 YN98||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42040) 2000 YS99||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42041) 2000 YB100||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42042) 2000 YR101||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42043) 2000 YB102||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42044) 2000 YF102||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42045) 2000 YJ103||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42046) 2000 YM103||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42047) 2000 YV105||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42048) 2000 YE107||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42049) 2000 YG107||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42050) 2000 YN107||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42051) 2000 YX107||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42052) 2000 YH108||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42053) 2000 YO110||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42054) 2000 YA111||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42055) 2000 YB112||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42056) 2000 YF114||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42057) 2000 YW114||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42058) 2000 YF115||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42059) 2000 YG115||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42060) 2000 YX115||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42061) 2000 YE116||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42062) 2000 YR118||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42063) 2000 YS122||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42064) 2000 YE128||||29 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (42065) 2000 YJ128||||29 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (42066) 2000 YF129||||29 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (42067) 2000 YU131||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42068) 2000 YA133||||30 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42069) 2000 YG135||||17 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42070) 2000 YM136||||23 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42071) 2000 YS137||||23 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (42072) 2000 YS139||||27 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 42073 Норін (Noreen)||||2 січня 2001||Обсерваторія Карбункл-Гілл||Дональд Прей
|-
| (42074) 2001 AV2||||2 січня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (42075) 2001 AL3||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42076) 2001 AQ4||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42077) 2001 AS4||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42078) 2001 AT4||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42079) 2001 AD7||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42080) 2001 AL7||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42081) 2001 AX7||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42082) 2001 AF11||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42083) 2001 AU11||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42084) 2001 AA12||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42085) 2001 AD12||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42086) 2001 AE13||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42087) 2001 AB14||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42088) 2001 AG15||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42089) 2001 AQ15||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42090) 2001 AF16||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42091) 2001 AV16||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42092) 2001 AU20||||3 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42093) 2001 AO23||||3 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42094) 2001 AO24||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42095) 2001 AY25||||6 січня 2001||Обсерваторія Фарпойнт||Обсерваторія Фарпойнт
|-
| (42096) 2001 AZ25||||6 січня 2001||Обсерваторія Фарпойнт||Обсерваторія Фарпойнт
|-
| (42097) 2001 AO28||||5 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42098) 2001 AS29||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42099) 2001 AN30||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42100) 2001 AL31||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

42000